Жевинье́-э-Мерсе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Комбофонтен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70267.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км севернее Безансона, в 26 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 470 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 287 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 228 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 228 активных жителей работали 212 человек (120 мужчин и 92 женщины), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 59 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона